Młodość – album Ralpha Kaminskiego z 2019 roku
 Młodość – tygodnik wydawany w Warszawie w latach 1905–1906
 Młodość – miesięcznik wydawany w Krakowie w latach 1898–1900
 Młodość – opowiadanie Josepha Conrada z 1898 roku
 Młodość − włosko-francusko-szwajcarsko-brytyjski film tragikomiczny z 2015 r.

Zobacz też: dojrzewanie, jeśli szukasz informacji o wieku młodzieńczym.